Kambouchner est un patronyme d'origine bessarabe, porté par :
 Jacques Kamb, dessinateur.
 Denis Kambouchner, philosophe, neveu du précédent.

Homonymie de patronyme